Това е хронологичен списък на експедициите до Международната космическа станция. В списъка са включени само членовете на екипажа на МКС без екипажите на снабдителните мисии до станцията и без космическите туристи.

Минали експедиции

Настояща експедиция

Планирани експедиции

Вижте също 

 Международна космическа станция
 Списък на корабите с екипаж до МКС

Списъци на хора